

Села:
 Красногірка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Красногірка — Вінницька область, Гайсинський район
 Красногірка — Житомирська область, Хорошівська селищна громада
 Красногірка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Красногірка — Житомирська область, Коростенський  район
 Красногірка — Житомирська область, Андрушківська сільська громада
 Красногірка — Житомирська область, Чуднівська міська громада
 Красногірка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Красногірка — Полтавська область, Машівський район
Місцини:
 Красногірка — колишнє село, нині південна околиця міста Краматорськ, Донецька область.

Красногірка (; ) — село, Придністров'я, Григоріопольський район